Oesterlein ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Oesterlein (1924–2017), deutsche Schauspielerin
 Johann Christoph Oesterlein (1727–1792), deutscher Musikinstrumentenbauer
 Nikolaus Oesterlein (1841–1898), österreichischer Schriftsteller und Musikaliensammler
 Willi Oesterlein (1909–1992), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Oesterle